Lost Without You si può riferire a:
 Lost Without You, un singolo di Delta Goodrem del 2003
 Lost Without You, un singolo di Freya Ridings del 2017